Baptiste Buntschu (1990. február 26. –) svájci labdarúgóhátvéd.

Források 
Baptiste Buntschu adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1990-ben született személyek
Svájci labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az FC Stade Nyonnais labdarúgói
Az SR Delémont labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek